Ви́ктор Эдуа́рдович Бе́тлинг (1882 — 1919) — участник Первой мировой войны и Белого движения на Юге России, штабс-капитан, первопоходник.

Известен тем, что, рискуя жизнью, спас 27 августа 1917 года так называемую «Бердичевскую группу» генералов (А. И. Деникин, С. Л. Марков, И. Г. Эрдели и др.), арестованных по приказу А. Ф. Керенского за участие в Корниловском выступлении, от самосуда толпы и взбунтовавшихся солдат бердичевского гарнизона и обеспечил их беспрепятственный перевод в тюрьму города Быхова.

Биография 
Православный. Сын потомственного почетного гражданина. Уроженец Московской губернии. Общее образование получил дома.

В 1912 году окончил Одесское военное училище, откуда выпущен был подпоручиком в 17-й пехотный Архангелогородский полк, в рядах которого вступил в Первую мировую войну. Был ранен, за боевые отличия награждён пятью орденами. Произведен в поручики 31 декабря 1915 года за выслугу лет, в штабс-капитаны — 26 мая 1916 года.

В 1917 году был офицером юнкерского батальона 2-й Житомирской школы прапорщиков. Добился от начальства школы 27 августа 1917 года лично возглавить конвойную команду для переправки арестованной за участие в Корниловском выступлении «Бердичевской группы» генералов, чем защитил их от самосуда толпы.

Одним из первых в ноябре 1917 года вступил в Добровольческую армию, участвовал в Первом и Втором Кубанском походах, штурме Екатеринодара 30 апреля 1918 года. Дважды ранен в боях с Красной Армией. За заслуги был назначен Деникиным командиром Особой офицерской роты при Ставке Главнокомандующего ВСЮР.

Умер от сыпного тифа 22 февраля 1919 года. Место захоронения неизвестно.

Отзывы 
А. И. Деникин отзывался о штабс-капитане Бетлинге следующим образом:
Неожиданная встреча: Идет с беспомощно повисшей рукой — перебита кость — штабс-капитан Бетлинг. Спаситель «Бердичевской группы генералов», начальник юнкерского караула в памятную ночь 27 августа. Притерпелось или пересиливает боль, но лицо веселое. Усадил его на скамейку, поговорили.
У Бетлинга типичный формуляр офицера-первопоходника:
Геройски дрался с немцами и был ими ранен.
В числе первых поступил на должность рядового в Добровольческую армию.
Геройски дрался в кубанском походе и дважды был ранен большевиками.
С одной здоровой рукой продолжал службу после похода и умер от сыпного тифа.
Мир его душе!

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 3.01.1915)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 1.06.1915)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 13.03.1916)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ПАФ 17.03.1917)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (ПАФ 22.03.1917)

Примечания

Источники 
 

Выпускники Одесского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Первопоходники
Умершие от сыпного тифа